Zeppelinplatz steht für:

 Zeppelinplatz (Berlin)
 Zeppelinplatz (Weimar)